Villa Fátima hace referencia a varios artículos:
 Una zona de la ciudad de La Paz, Bolivia.
 Un corregimiento de Vaupés en Colombia.